И́ржи Лоуко́тка (; 3 февраля 1925, Миротице, Чехословацкая Республика — 11 ноября 1981, Брно, ЧССР) — чешский философ-марксист и религиовед. Доктор философии, профессор. Один из авторов «Атеистического словаря».

Биография 

Родился 3 февраля 1925 года в Миротице.

В 1944 году окончил гимназию в Писеке.

В 1945—1949 годах изучал историю и философию на философском факультете Карлова университета.

В 1949—1954 годах — учитель в  и учитель средней школы и директор гимназии и школьный инспектор в Угерском Броде.

В 1954—1970 годах — преподаватель марксистской философии на  Университета имени Яна Эвангелисты Пуркине и в Академия музыки имени Яначека.

В 1966 году присвоено учёное звание доцента.

В 1970 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора философии.

В 1970—1976 годах — директор Института марксизма-ленинизма при Университете сельского и лесного хозяйства имени Менделя в Брно. 

В 1971 году присвоено учёное звание профессора. 

С 1972 года — директор  Чехословацкой академии наук в Брно.

Отзывы 

В «Атеистическом словаре» отмечалось, что «Лоукотка внёс большой вклад в развитие в Чехословакии теории научного атеизма и атеистического воспитания, в критику ревизионизма и оппортунизма».

Научные труды

Монографии 

 Loukotka J. Zkušenosti z vědeckoateistické výchovy žáků, 1961
 Loukotka J. Humanismus v naší filozofické tradici a dnešek, 1974
 Loukotka J. O náboženství a umění, 1974
 Loukotka J. Vědecký ateismus a světonázorová výchova, 1979
 Loukotka J. Za pravdu marxismu-leninismu, 1979;
 Loukotka J. Kapitoly z vědeckého ateismu. — Praha: SPVC MK ČSR, 1979. 141 s. (Na pomoc pracovníkům v oblasti státní církevní politiky; 26)
 Loukotka J. Náboženství a ateismus. / Prel. Jozef Borísek. — Bratislava: Smena, 1980. — 155 s.
 Loukotka J. Kult svatých a jeho ideologická funkce, 1984

 на русском языке

 Лоукотка И. О религии и искусстве / Перевод с чеш. Н. Попова. — М.: Знание, 1979. — 64 с. (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Научный атеизм». № 6).

Статьи 

 Příspěvek k otázce církevně náboženských a socialistických společenských tradic, FČ 1962;
 The Religons and Artistic Reflection of Reality, SPFFBU 1963, G 7;
 Vzpomínka na básníka-učitele Otokara Březinu, Komenský 1968-69;
 K charakteristice české filosofie, FČ 1971;
 Ke kritice filosofie T. G. Masaryka, Společenské vědy ve škole 1971-72;
 K některým aspektům úlohy náboženských ideologií v soudobém antikomunismu, Marxisticko-leninské učení o třídách a křesťanské sociální doktríny, FČ 1972;
 K otázce inspiračních zdrojů a obsahu tzv. náboženského umění, Ateizmus 1973;
 Vědeckotechnická revoluce a přeměny tradičního náboženského vědomí, FČ 1973;
 Člověk a práce, VaŽ 1974;
 Křesťanství v konfrontaci mezi včerejškem a zítřkem světa, Ateizmus 1975;
 K otázce pojetí národního a mezinárodního v marxisticko-leninské filozofii, FČ 1975;
 Světový názor a osobnost, Nová mysl 1975;
 Marxista Zdeněk Nejedlý, FČ 1978;
 K problematice utváření komunistického morálního vědomí, FČ 1979;
 K otázce předmětu a metody vědeckého ateismu, Ateizmus 1980.

 на русском языке

 Лоукотка И. К основной проблематике жизненного стиля. Проблематика жизненного стиля // Sbornǐk praci: Řada sociálněvědná (G). — Brně: Univerzita J.E. Purkyně v Brně. , 1967. — С. 49—59.
 

 предисловия

 Dějiny náboženství a poučení z nich // Kryveljov I. A. Dějiny náboženství I—II, 1981;
 Předmluvy // Jakovlev J. G. Umění v zrcadle světových náboženství, 1983.

Научная редакция 

 K aktuálním otázkám vědeckého ateismu, 1974;
 Vědecký ateismus, 1977, 21984;
 Moderní svět a křesťanství, 1980;
 Vědeckoateistická výchova, 1980, 2. vyd. 1983.

Примечания

Литература 

 на русском языке

 

 на чешском языке
 J. L., FČ 1982;
 Bibliografie J. L., Ateizmus 1982, 1985;
 Medailon k nedožitým šedesátým narozeninám J. L., 1985.

Философы Чехословакии
Религиоведы Чехии
Выпускники Карлова университета
Марксисты
Преподаватели Академии музыки имени Яначека
Преподаватели Масарикова университета
Авторы энциклопедий и словарей